Bernard Lemmens (1949-), pianiste belge ;
 Erwin Lemmens (1976-), footballeur belge ;
 Georges Lemmen (1865-1916), peintre belge ;
 Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881), organiste et compositeur belge ;
 Juan Lemmens (1962-), homme politique belge ;
 Léon Lemmens (1954-2017), évêque belge ;
 Richard Ibghy et Marilou Lemmens forment un duo canadiens d'artistes en arts visuels

Patronyme flamand